Bukovice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Bukovice (okres Brno-venkov)
 Bukovice (okres Náchod)